XLI Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 18 по 25 апреля 2019 года.

Жюри 
В жюри основного конкурса вошло пять человек :
 Ким Ки Дук, режиссёр — председатель жюри
 Семих Капланоглу, режиссёр
 Валя Сантелла, режиссёр
 Ири́на Апекси́мова, актриса
 Мария Ярвенхельми, актриса

Основная программа 
 «Воскресенье» (Светлана Проскурина, Россия)
 «День субботний» (Мостофа Сарвар Фаруки, Бангладеш, Германия, Россия)
 «Жизнь морских обитателей» (Чжан Чи, Китай)
 «Импровизаторы» (Сабу, Япония)
 «Капкан» (Сейид Чолак, Турция)
 «Медовый месяц в Згеже» (Элиз Отценбергер, Франция)
 «Моя жизнь на втором курсе» (Расул Садр Амели, Иран)
 «Надо мною солнце не садится» (Любовь Борисова, Россия)
 «Она смеётся» (Валерио Мастандреа, Италия)
 «Отец Ночь» (Давис Симанис мл., Латвия)
 «Пустота» (Алекси Салпенперя, Финляндия)
 «Тренинг личностного роста» (Фархат Шарипов, Казахстан)
 «Эпидемия. Вонгозеро» (Павел Костомаров, Россия)

 Фильм открытия: «Видок: Охотник на призраков» (Жан-Франсуа Рише, Франция)
 Фильм закрытия: «Встреча с Горбачёвым» (Вернер Херцог, Великобритания, Германия, США)

Награды фестиваля 
 Главный приз «Золотой Георгий»: Тренинг личностного роста, Казахстан, реж. Фархат Шарипов
 Специальный приз жюри «Серебряный Георгий»: Жизнь морских обитателей, Кита́й, реж. Чжан Чи
 Приз «Серебряный Георгий» за лучшую режиссёрскую работу: Валерио Мастандреа, Она смеётся, Италия
 Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение мужской роли: Томми Корпела, Пустота (Tyhjiö), Финляндия
 Приз «Серебряный Георгий» за лучшее исполнение женской роли: Соха Нясти, Моя жизнь на втором курсе, Иран

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Московского Международного кинофестиваля

Кинофестивали 2019 года
2019 год в Москве
Апрель 2019 года
2019